Nölke steht für:
 Nölke (Unternehmen), deutscher Fleischwarenhersteller

Nölke oder Noelke ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Nölke (* 1963), deutscher Politikwissenschaftler
 Friedrich Nölke (1877–1947), deutscher Pädagoge und Astronom
 Hans Schulte-Nölke (* 1963), deutscher Rechtswissenschaftler
 Marc Nölke (* 1973), deutscher Skispringer
 Matthias Nölke (* 1980), deutscher Politiker (FDP), MdB
 Muhō Nölke (* 1968), deutscher Zenmeister
 Peter Noelke (* 1941), deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Nöllke